Fingerle ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Fingerle (1912–1976), deutscher Klassischer Philologe und Fachdidaktiker
 Jan Niklas Fingerle (* 1974), deutscher Politiker
 Hans-Klaus Fingerle (1908–1988), deutscher Flottillenadmiral
 Karlheinz Fingerle (* 1942), deutscher Erziehungswissenschaftler
 Maddalena Fingerle (* 1993), italienische Schriftstellerin aus Südtirol
 Michael Fingerle (* 1962), deutscher Psychologe und Förderpädagoge
 Christoph Mayr Fingerle (1951–2020), italienischer Architekt aus Südtirol